Asnières je ime več francoskih občin:

 Asnières, departma Eure,
 Asnières-en-Bessin, Calvados,
 Asnières-en-Montagne, Côte-d'Or,
 Asnières-la-Giraud, Charente-Maritime,
 Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise,
 Asnières-sur-Saône, Ain,
 Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine.